Церковь Святой Ирины — христианский храм, посвящённый одной из , канонизированных в христианстве под именем Ирина (от  — мир, покой).

Известные церкви Святой Ирины:

 Церковь Святой Ирины — бывшая православная церковь IV века в Константинополе (Стамбуле); ныне — концертный зал.
 Церковь Святой Ирины — католический храм XII века в городе Сантарен (Португалия).
 Ирининская церковь — православный храм XI века в древнем Киеве; разрушен в XIII веке.
 Храм Великомученицы Ирины в Покровском — православный храм в Москве.